Willingen (Upland), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Willingen (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts